Карниз — многозначный термин.

Известные значения:

 Карниз — выступающий элемент внутренней и внешней отделки зданий, помещений, мебели.
 Карниз — рассказ Стивена Кинга, впервые опубликованный в 1977 году. 
 Карниз — образующиеся под влиянием ветра снежные образования в горах: на гребне, на вершине.

См. также 
 Корнис (значения)
 Карниз (озеро) — озеро в Карелии.